

Geografia

Niemcy 
 Lauter – dzielnica Lauter-Bernsbach
 Lauter – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Lauter-Bernsbach – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Lauter/Sa. – dawne miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Lauter – rzeka, dopływ Dunaju
 Lauter – rzeka, dopływ Fils
 Lauter – rzeka, dopływ Glan
 Lauter – rzeka, dopływ Murr
 Lauter – rzeka, dopływ Neckaru
 Lauter – rzeka, dopływ Renu

Osoby 
 Victor Lauter – węgierski kulturysta

Zobacz też 
 Lautertal